Les Nôtres peut désigner :
 un mouvement de jeunes nationalistes français ;
 un mouvement de jeunes russes Nachi ;
 Les Nôtres, film russe réalisé par Dmitri Meskhiev en 2004 ;
 Les Nôtres, film québécois réalisé par Jeanne Leblanc sorti en 2020.